Als Schleswigsche Kriege werden bezeichnet:

 Schleswig-Holsteinische Erhebung (1848–1851) der deutschgesinnten Schleswig-Holsteiner im Bündnis mit Staaten des Deutschen Bundes einerseits und dem Königreich Dänemark andererseits
 Deutsch-Dänischer Krieg (1864) um die Zugehörigkeit Schleswigs.